Il termine real (in italiano contrazione di "reale", "regale") può assumere diversi significati in diverse lingue:

Geografia 
 Real – municipalità delle Filippine nella Provincia di Quezon
 Real – municipalità della Spagna nella Provincia di Valencia

Monete e valute 
 Real brasiliano
 Real spagnolo
 Real portoghese
 Real messicano

Opere 
 Real – manga di Takehiko Inoue sul basket in carrozzina
 Real – album di Belinda Carlisle del 1993
 Real – album dei L'Arc~en~Ciel del 2000
 Real – album dei Melon Diesel del 2003
 Real – EP di IU del 2010
 Real – album dei The Word Alive del 2014
 Real – singolo degli Of Mice & Men del 2016
 Real – film del 2017 diretto da Lee Sa-ran

Sport 
  – squadra di calcio di Madrid
  – squadra di calcio di Saragozza
 Real Sociedad – squadra di calcio di Donostia

Pagine correlate 
 Puerto Real (disambigua)
 Reel (disambigua)